ETA:
 ETA () — ожидаемое время прибытия.
 ETA — подпольная баскская левонационалистическая организация.
 ETA S.A. — швейцарская фабрика, специализируется на производстве запчастей и механизмов для часов.
 ETA 7750 — часовой механизм с функцией хронографа для наручных часов.
 ETA Systems — компания по производству суперкомпьютеров.
 ETA — Европейское техническое свидетельство (European Technical Approval — ETA).

См. также 
 ЭТА (значения)